

Села
 Мале — Одеська область, Одеський район (до 17.07.2020 Роздільнянський район)
 Мале — Сумська область, Роменський район
Інше
 Мале — озеро в Рівненській області

Інші країни 
 Мале (, вимовляється: «Маа-лай») — столиця, найбільше місто та назва однойменного острова у Мальдівській республіці.
 Мале () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Мале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара

Персоналії 
 Жан-Ролан Мале (XVII століття — 1736) — французький історик фінансів і член Французької академії.

Французькі прізвища